Эрчек (Эрчек-Гёль, Эрчек-гёлю; ) — горько-солёное озеро в центральной части иля Ван на востоке Турции, располагается на Армянском нагорье в 18 километрах к северо-востоку от города Ван.

Озеро находится на высоте 1803 метров над уровнем моря,

Примечания

Литература 
 Матвеев С. Н. Турция (Азиатская часть — Анатолия). Физико-географическое описание, Издательство Академии Наук СССР, Москва — Ленинград, 1946
 Даркот, Бесим География Турции. Издательство иностранной литературы, Москва, 1959
 Maden Tetkik Bulletin of the Mineral Research and Exploration, Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, 1966

Солёные озёра Турции
Бессточные озёра Турции
Водные объекты ила Ван